Харагау́ли () — посёлок городского типа в регионе Имеретия Грузии. Является административным центром Харагаульского муниципалитета.

В советское время носил название Орджоники́дзе. Статус пгт с 1944 года.

Примечания 

Населённые пункты Харагаульского муниципалитета
Переименованные населённые пункты Грузии
Объекты, названные в честь Серго Орджоникидзе